Острів Кокос — острів у Тихому океані, за 550 км від західного узбережжя Коста-Рики, один із найбільших незаселених островів.
 Кокосові острови — архіпелаг в Індійському океані, між Австралією й Шрі-Ланкою.
 Кокосовий острів — ненаселений кораловий острівець поблизу острова Гуам (Маріанські острови), місце активного відпочинку.